Карло II може да се отнася за:

 Карло II Гонзага – херцог на Невер, Ретел, Майен (Шарл III) и д’Егийон (1621–1631)
 Карло II Малатеста – италиански кондотиер, господар на Пезаро, Градара, Сенигалия, Фосомброне, Чивитанова Марке
 Карло II Токо – деспот на Епир

Вижте също 
 Карл II (пояснение)
 Карло
 Карло I